Каража́евы или Караджа́евы () — дигорская аристократическая фамилия в Осетии, титулованная от предка Бадилата.

История 
Будучи одной из могущественных фамилий Западной Осетии, Каражаевы первыми обзавелись землей на равнине. В XVIII в. известно несколько равнинных поселений баделятов. Так на карте Кабарды 1774 г. составленной геодезистом С. Чичаговым, отмечено село «Караджау, а живут в нем караджаевцы христианскому закону». Этот аул в 1781 г. отметил А. М. Штедер
Каражаевы в числе других феодалов Северного Кавказа входили в одну из многочисленных группировок, объединяющих знати различных народов. В декабре 1766 г. майор Татаров доносил полковнику Копыловскому:

Состоялось собрание как Большой Кабарды, так и Малой владельцами и узденями и прочими горскими народами, яко то Карачай, Чегем, Балкар, Дугор, Каражау, Кубатием, находятся на общем собрании и согласии…

Показательно, что «владельцами и узденями» представлены Большая и Малая Кабарда, «Карачай, Чегем, Балкар, Дугор». Западные осетины в этом блоке представлены под этнонимом «Дугор». Но помимо них названы по фамилиям двух дигорских баделят (феодалов) — Караджаевы и Кубатиевы.

Генетическая генеалогия 
 276856 — Karazhaev — Q1a1b1a (L715)

Известные представители 
 Дзастемур Мухаевич Каражаев (род. 1918) — первый секретарь Ирафского райкома КПСС 1976-1981.
 Ислам Мисирбиевич Караджаев — подполковник русской императорской армии.
 Шамиль Борисович Каражаев (род. 1974) — российский армреслер, шестикратный чемпион мира правой и левой руками, многократный чемпион Европы и России. Заслуженный мастер спорта по армреслингу (1998).
 Юрий Деулетович Каражаев (1941–2008) — доктор филологических наук, профессор кафедры осетинского и общего языкознания СОГУ.

Примечания

Литература 
 

Баделята
Дигорские фамилии